Mariners steht für:
 Central Coast Mariners, australischer Fußballklub
 Central Coast Mariners (Frauenfußball), ehemaliges australisches Frauenfußballteam
 La Vila Mariners, spanischer Rugbyklub
 Maine Mariners (AHL), ehemalige US-amerikanische Eishockeymannschaft
 Maine Mariners (ECHL), US-amerikanische Eishockeymannschaft
 Master Mariners, Frachtschiffstyp
 Mariners’ Museum, Schifffahrtsmuseum in Newport News, Virginia, USA
 San Diego Mariners, ehemalige US-amerikanische Eishockeymannschaft
 San Diego Mariners (PHL), ehemalige US-amerikanische Eishockeymannschaft
 Seattle Mariners, US-amerikanische Baseballmannschaft
 Virginia Beach Mariners, ehemalige US-amerikanische Fußballmannschaft

Siehe auch:
 Mariner
 Marriner